Sverrisdóttir ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Tochter des Sverrir. Die männliche Entsprechung ist Sverrisson (Sohn des Sverrir).

Namensträgerinnen 
 Sigrún Brá Sverrisdóttir (* 1990), isländische Schwimmerin
 Valgerður Sverrisdóttir (* 1950), isländische Politikerin (Fortschrittspartei)

Patronym
Isländischer Personenname